Hârtop ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hârtop (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Hârtop (Neamț), Dorf im Kreis Neamț